Вис () — город в Хорватии, крупнейший населённый пункт одноимённого острова. Население — 1 960 человек (2001). Вис — центр одноимённой общины в составе жупании Сплит-Далмация.

Город Вис расположен в глубине обширной бухты Святого Георгия () на северо-восточном берегу острова. Связан автомобильной дорогой со вторым по величине городом острова — Комижей и паромной переправой с островом Хвар и материковым городом Сплит.

Население занято туристическим обслуживанием, рыболовством, виноградарством.

География 
Город Вис находится в большом естественно защищенном заливе Святого Юрия с северо-восточной стороны острова Вис, напротив острова Хвар и материковой Далмации. Порт находится в юго-западной части залива, в бухте, которую небольшой остров Хост и полуостров Прирово защищают от открытого моря. Есть еще две маленькие пристани — Кут и Стонца. Автомобильная дорога соединяет Вис со вторым по величине городом острова — Комижа, а паромная переправа — с островом Хвар и материковым городом Сплит.

Бухта разделяет город на две части. Цепь высоких холмов (250—300 м) отделяет Вис от плодородных полей в глубине острова (Драчево и Вело Поле), которые составляют основу экономического развития (виноградарство). К территории города относятся также участки на южном и юго-восточном побережье острова с многочисленными заливами (Милна, Рукавац, Сребрна, Стинива, Стончица, Руда и др.) и островки Будиховац и Равники, которые имеют большой туристический потенциал.

Западная часть острова относится к городу Комижа. Территория Виса включает восточную часть. Кроме самого города, к ней относятся восемь деревень: Драчево Поле, Марине Земле, Милна, Плиско Поле, Подселе, Подстраже, Рогачич и Рукавац.

История 
Вис — один из старейших городов Далмации. Именно на месте современного города Вис в IV веке до н. э. была основана первая греческая колония на Адриатике — Исса. Отсюда греческие колонизаторы начали расселяться на другие острова и на материковое побережье.

В III веке до н. э. Вис вместе со всей Иллирией перешел под контроль Рима. В VIII веке на остров, как и на остальное далматинское побережье, пришли славяне, которые перемешались с греко-римским населением острова.

В Средние века Вис находился главным образом под контролем Венеции, хотя она периодически утрачивала власть над Висом, как и над другими далматинскими островами. По окончании наполеоновских войн в 1815 остров Вис вместе с далматинским побережьем отошёл Австрии.

В XIX веке возле острова состоялись два крупных морских сражения, оба вошли в историю как «сражение при Лиссе».

 Сражение при Лиссе (1811 г.). 13 марта 1811 г. английский флот под командованием капитана Уильяма Хоста разгромил превосходящий франко-венецианский флот.
 Сражение при Лиссе (1866 г.). 20 июля 1866 австрийский флот под командованием Тегетгофа одержал победу над итальянским флотом под командованием Персано.

В 1918—1921 г. остров Вис оккупировали итальянцы, после первой мировой войны он стал частью Югославии. В послевоенное время возле города был построен ряд военно-морских объектов, после чего его посещение иностранцами было запрещено. Запрет был снят лишь в 1989 г., за год до распада Югославии, после которого остров стал частью независимой Хорватии.

Достопримечательности 

 Развалины греческого поселения Исса.
 Францисканский монастырь XVI века, построенный на развалинах греческого и римского театров, несколько церквей и дворцов XVI и XVII веков.
 Военные укрепления различных периодов от Венеции до Австро-Венгрии.

Экономика 
До середины XX века главным занятием жителей Виса было виноградарство и виноделие. Сейчас доходы поступают в основном от туризма и сферы обслуживания. В городе есть единственный на всем восточном побережье Адриатического моря рассадник пальм.

Культура 
 Городской духовой оркестр
 Mузей с богатым археологическим собранием из aнтичной Иссы
 Любительский театр имени Ранко Маринковича
 Центр Матицы хорватской

Спорт 
 Крикетный клуб «Sir William Hoste» («Сэр Уильям Гост»)
 Боулинговый клуб «Вис»
 Клуб настольного тенниса «Исса»
 Футбольный клуб «Вис»
 Парусный клуб «Вис»
 Парусный клуб «Host» («Хост»)
 Стадион «Исса» со спортивно-развлекательным центром

В 1944 году в Висе был возрождён футбольный клуб «Хайдук» (Сплит), расформированный в 1941 году с итальянской оккупацией. Сейчас в городе каждое лето происходят футбольные турниры местных команд.

Известные люди 
 Иван Павао Влахович (, 1825—1899) — хорватский медик, биолог, профессор и ректор Падуанского университета, родился в Висе
 Ранко Маринкович (, 1913—2001) — хорватский писатель, родился в Висе
 Влахо Палетак (, 1893—1944) — хорватский певец и поэт, учился в Висе
 Весна Парун (, 1922—2010) — хорватская поэтесса, провела детство и училась в Висе
 Миховил Пушич (, 1880—1972) — хварский епископ (1926—1970) и митрополит Задарский, родился в Висе

Источники 
 Handbook for foreign visitors to Croatia. Zagreb. 1997

Ссылки 
 

Города Хорватии
Достопримечательности Хорватии
Населённые пункты Сплитско-Далматинской жупании